Устря́лов — русская фамилия.